Меон – персонаж греческой мифологии.
 Меон – философское понятие, обозначающее небытие, Ничто.